Frykberg ist der Familienname folgender Personen:

 Ian Frykberg († 2014), australischer Sportrechteinhaber und Journalist
 Jonas Frykberg (* 1961), schwedischer Drehbuchautor
 Lasse Frykberg (* 1957), schwedischer Skisportler
 Nils Frykberg (1888–1966), schwedischer Leichtathlet
 Sten Frykberg (1910–1983), schwedischer Dirigent und Komponist